Cs
 Cs – symbol cezu (pierwiastka chemicznego)
 Cs – symbol cirrostratusa (chmury warstwowo-pierzastej)
 cs
 cs – dwuznak w alfabecie węgierskim
 cs – kod ISO 639-1 dla języka czeskiego

Zobacz też 
 CS
 C’s